Název Hamry (množné číslo od slova hamr) nese více různých objektů:

názvy obcí
 Hamry (okres Chrudim), obec v okrese Chrudim
 Hamry (okres Klatovy), Hamry na Šumavě, obec v okrese Klatovy
 Hamry nad Sázavou, obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Kryštofovy Hamry, obec v okrese Chomutov
 Nové Hamry, obec v okrese Karlovy Vary
 Staré Hamry, obec v okrese Frýdek-Místek
 Velké Hamry, obec v okrese Jablonec nad Nisou

části obcí
 České Hamry (Vejprty), část města Vejprty v okrese Chomutov
 České Hamry (Strážov), část obce Strážov v okrese Klatovy
 Hamry (Hradec), část obce Hradec v okrese Havlíčkův Brod
 Hamry (Bystré), část obce Bystré v okrese Svitavy
 Hamry (Plumlov), část obec Plumlov v okrese Prostějov
 Svobodné Hamry, část obce Vysočina v okrese Chrudim

hory a vrchy
 Hamry (532 m) – vrch ve východní části Českého středohoří

jiné objekty
 Hamry (přehrada) – přehrada na řece Chrudimce

Externí odkazy